A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) é uma entidade de classe brasileira, da cidade de Campo Grande. Foi fundada em 14 de março de 1926, em Campo Grande.

Ligações externas

 Sítio oficial

Associações regionais do Brasil